Arngrim – figura mitologica norrena

Persone 
 Alison Arngrim – attrice, scrittrice e filantropa statunitense
 Stefan Arngrim – attore canadese